dyscyplina – narzędzie służące do praktyki pokuty lub wymierzana kary chłosty
 dyscyplina lotów
 dyscyplina łączności
 dyscyplina naukowa
 dyscyplina ognia
 dyscyplina ruchu
 dyscyplina w klasie – pojęcie odnoszące się do zachowania uczniów w klasie lekcyjnej; utrzymanie dyscypliny jest jedną z ważnych umiejętności zawodu nauczyciela
 dyscyplina wojskowa
 dyscyplina sportowa
 samodyscyplina – umiejętność panowania nad sobą

Zobacz też 
 Discipline